Cooney Weiland (1904-1985), entraîneur et joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Douglas Weiland (né en 1954), compositeur britannique ;
 Hermann Weiland (né en 1949 ), cavalier germano-croate de saut d’obstacles ;
 Kerry Weiland (née en 1980), joueuse américaine de hockey sur glace ;
 Kyle Weiland (né en 1986), joueur américain de baseball ;
 Paul Weiland (né en 1953), réalisateur britannique ;
 Scott Weiland (né en 1967), chanteur américain.

Patronyme germanique
Patronyme lorrain